Хибберт () — английская фамилия.

Известные носители 
 Хибберт, Катрина (род. 1977) — австралийская баскетболистка.
 Хибберт, Рой (род. 1986) — американский баскетболист.
 Хибберт, Тони (род. 1981) — английский футболист, защитник клуба «Эвертон».
 Хибберт, Тони (военный) (1917—2014) — британский военный и общественный деятель.
 Хибберт, Тутс (1942—2020) — ямайский музыкант, автор и исполнитель песен.
 Хибберт, Элеанор (1906—1993) — английская писательница.

Вымышленные 
 Джулиус Хибберт — вымышленный герой, персонаж мультсериала «Симпсоны».

См. также